MCJ est un sigle désignant :
 en médecine : la maladie de Creutzfeldt-Jakob ;
 en code IATA des aéroports : l'aéroport de Maicao, Colombie

Homonymie